Trismegistos bezeichnet:

Hermes Trismegistos
Trismegistos (Datenbank)